Эндерс () — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Эндерс, Джон Франклин (1897—1985) — американский вирусолог, член Национальной АН США (1953) и Американской академии искусств и наук, член Лондонского королевского общества.
 Эндерс, Иоганн (1815—1877) — германский писатель, писал под псевдонимом Johann von Hradisch.
 Эндерс, Петер (род. 1963) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1997).
 Эндерс, Ульяна Петровна (настоящая фамилия — Иващенко) (род. 2002) — российская киноактриса и блогер. Исполнила главную роль в сериале Сваты.

Примечания